

Patronymie 

Dagui Bakari (né en 1974), footballeur international ivoirien.
Grace Bakari (née en 1954), athlète ghanéenne.
Oumar Bakari (né en 1980), footballeur français.
Saïd Bakari (né en 1994), footballeur franco-comorien.
Bakari II, voir Aboubakri II, empereur du Mali.

Toponyme
 Bakari, village au Cameroun
 Bakari, village au Togo

Prénom 
Bakari Hendrix (né en 1977), joueur américain de basket-ball.
Bakari Koné (né en 1981), footballeur international ivoirien.